Echten (Drenthe), een dorp in de gemeente De Wolden
 Echten (Friesland), een dorp in de gemeente De Friese Meren
 Erkenning (familierecht), het erkennen van een buiten een huwelijk geboren kind

Zie ook 
Echt (doorverwijspagina)